

Antropologia 
 Thai – etnia della Thailandia
 Thái – gruppo di etnie del Vietnam

Persone 
 Lily Thai – attrice pornografica statunitense
 Minh Thai – speedcuber statunitense
 Thành Thái – imperatore vietnamita

Altro 
 Lingua thai – lingua asiatica
 Thai – blocco Unicode
 Thai Airways – compagnia aerea
 Gatto thai (siamese tradizionale) – razza felina 
 Massaggio thai – tipo di massaggio

Altri progetti 

ca:Thai